Primera División 1965 (Chili)
 Primera División 1965 (Argentinië)
 Primera División 1965 (Uruguay)
 Primera División 1965 (Paraguay)
 Primera División 1964/65 - Spanje